Olszynka ist ein polnischer Ortsname:
 Olszynka, Stadtbezirk von Danzig, Woiwodschaft Pommern, bis 1945: Groß- und Klein Walddorf, Stadt Danzig, Westpreußen, vor 1933: Danziger Niederung
 Olszynka (Wałcz), Ortschaft der Stadt Wałcz, Powiat Wałecki, Woiwodschaft Westpommern, bis 1945: Elsenfeld, Stadt Deutsch Krone, Westpreußen

 Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Olszynka (Korsze), Dorf im Powiat Kętrzyński, bis 1945: Waldriede, Kreis Rastenburg, Ostpreußen
 Olszynka (Młynary), Ort im Powiat Elbląski, bis 1945: Erlau, Kreis Preußisch Holland, Ostpreußen
 Woiwodschaft Kleinpolen:
 Olszynka (Libiąż), Ort im Powiat Chrzanowski
 Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Olszynka (Bądkowo), Dorf im Powiat Aleksandrowski
 Woiwodschaft Masowien:
 Olszynka (Wilga), Waldsiedlung im Powiat Garwoliński
 Woiwodschaft Oppeln:
 Olszynka (Lubrza), Dorf im Powiat Prudnicki, bis 1945: Ellsnig, Kreis Neustadt, Oberschlesien

Siehe auch:
 Olszynki, Olszanka, Olszynka Grochowska, Olszynka Mała, Olszynka Wielka